Bertuzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Bertuzzi (* 1961), italienischer Autorennfahrer
 Brian Bertuzzi (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Todd Bertuzzi (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Tyler Bertuzzi (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler